Fortunatus est un mot latin qui signifie "heureux, chanceux, riche, béni". En tant que prénom masculin, il peut désigner:

Saints 

 Fortunatus l'Apôtre, l'un des 70 disciples de Jésus-Christ, compagnon d'Achaïque de Corinthe 
 Fortunatus (), martyrisé avec Oronce et Juste 
 Fortunatus (mort vers 70), un diacre martyrisé avec Hermagoras d'Aquilée 
 Fortunatus (décédé 212), martyrisé avec Felix et Achille 
 Fortunatus de Casei (mort en 286), un martyr 
 Fortunatus (mort en 303), un diacre martyrisé avec Félix de Thibiuca, Audactus, Januarius et Septimus 
 Fortunatus de Naples, évêque du  de Naples 
 Fortunatus de Spoleto (mort 400), prêtre près de Montefalco 
 Fortunatus de Todi (mort en 537), évêque de Todi 
 Venantius Fortunatus (mort au début du ), poète et évêque de Poitiers

Autre 

 Fortunatus Dwarris (1786-1860), avocat et auteur anglais 
 Fortunatus Hueber (1639-1706), historien et théologien franciscain allemand 
 Fortunatus M. Lukanima (1940-2014), évêque catholique romain 
 Fortunatus Nwachukwu (né en 1960), nonce apostolique catholique romain, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations-Unies à Genève
 Fortunatus Wright (1712–1757), corsaire anglais 
 Emerich Szerencsés (mort en 1526), connu sous le nom de Fortunatus, trésorier adjoint du royaume de Hongrie et juif converti au christianisme 
 Heinrich Glücksmann (1864-1947), auteur autrichien d'origine morave qui a utilisé le pseudonyme Fortunatus

Personnages de fiction 

 le protagoniste de Fortunatus, un proto-roman ou chapbook allemand sur un héros légendaire populaire dans l'Europe des  
 le protagoniste de Old Fortunatus, une pièce de 1599 de Thomas Dekker 
 un personnage de " Golden Fortunatus's Golden Wig ", un conte de fées français

Voir également 

 Venantius Fortunatus (530–600), poète et hymnodiste latin, évêque et saint 
 Edward Fortunatus (1565-1600), Margrave de Baden-Rodemachern et Baden-Baden 
 Herman Fortunatus, Margrave de Baden-Rodemachern (1595-1665), fils d'Edward Fortunatus 
 Publius Aelius Fortunatus, peintre romain du  

Prénom masculin
Homonymie